Termenul celulă poate avea următoarele sensuri:
 Celulă, unitatea anatomică de bază, structurală și funcțională a organismelor vii:
 Celulă glială, (celulă nevroglică, nevroglie) celulă cu rol de susținere și hrănire a neuronilor și transmitere a influxului nervos; 
 Celulă Schwann, formațiune de celule gliale;
 Celulă off-on, celulă nervoasă din analizatorul vizual;
 Celulă on-off, celulă nervoasă din analizatorul vizual;
 Celulă ependimară, 
 Celulă-ou,  zigot;
 Celulă sexuală, gamet;
 Celulă stem, celula sușă sau celula precursoare;
 Celulă electrică,  compartiment al unui sistem tehnic, format din unul sau mai multe elemente similare sau identice;
 Celulă electrochimică, dispozitiv în care energia chimică este transformată în energie electrică;
 Celulă fotoelectrică, fotocelulă, fotodiodă ;
 Celulă fotovoltaică, fotoelement;
 Celulă, suprafața acoperită de un releu de emisie-recepție, în cadrul sistemului de telefonie celulară;
 Celulă, ansamblu format din aripile și fuzelajul unui avion;
 Celulă, cavitate hexagonală a unui fagure de albine, alveolă; 
 Celulă, încăpere mică de locuit într-o mănăstire, chilie; 
 Celulă, încăpere strâmtă într-o închisoare, destinată detenției izolate a celor întemnițați;
 Celulă, termen în geometria n-dimensională pentru elementele (n–1)-dimensionale;
 Celulă de partid, denumirea organizației de bază a partidului comunist.

Legături externe